Ansitz Colz ist der Name zweier Ansitze in der Gemeinde Abtei in Südtirol:

 Ansitz Colz (St. Leonhard) im Ortsteil St. Leonhard
 Ansitz Colz (Stern) (auch Granciasa oder Schloss Colz) im Ortsteil Stern